El mantenimiento de piletas es una actividad que puede asociarse al placer o al trabajo. En el primer caso, se asocia al placer cuando lo hacemos en nuestra propia pileta. Puede de hecho ser un momento en el que nos obligamos a salir de nuestra rutina y posiblemente de nuestro hábito sedentario y ocupamos la mente en algo que si bien es trabajo, también nos distiende.

Empresas
Piscinas del mar
Piscinas del este
Piscinas del Uruguay
Piscinas del sur
Aqua piscinas

Piscinas Bahia Ibiza

Métodos de mantenimiento

Filtración 
Mediante una bomba generalmente autocebante se hace circular el cuerpo de agua de la pileta a través de un filtro para pileta. Este filtro consiste en un envase resistente a la presión que aloja en su interior un material filtrante. Generalmente un material filtrante bien conformado y de buena calidad y capacidad filtrante está formado por arena, piedra fina, cuarzo y antracita

Productos químicos 
Son productos especialmente formulados para el correcto.

Los más comunes son:

Cloro para Piletas
 Cloro Técnico (Contenido de Cloro 90%)
 Cloro Granulado de Disolución Rápida (Contenido de Cloro del 56 al 60%)
 Hipoclorito de Sodio o también conocido como Cloro líquido (Contenido de Cloro 10%)
 Hipoclorito de Calcio (Contenido de Cloro 70%)
 Cloro Gas (Elemento químico Cloro en estado natural)
Alguicida

Generalmente consiste en formulados sobre la base de sales cuaternarias. El alguicida se utiliza para prevenir o, llegado el caso, para eliminar de manera más efectiva la proliferación de algas y hongos en el agua. La utilización simultánea del cloro asegura un espectro de acción correcto contra los patógenos o microorganismos perjudiciales para la salud.

Clarificador o Floculante para piletas

Son formulados sobre la base de elementos dotados de cargas electrostáticas controladas que permiten influir sobre la superficie de las partículas que se hallan en suspensión, modificando su carga eléctrica y generando de esta manera un efecto magnético similar a la imantación que agrupa a las partículas entre sí, formando de esta manera un flóculo o partícula más grande y pesada que se precipita hasta el fondo de la pileta.

El tratamiento con los clarificadores o floculantes se debe realizar con el nivel óptimo de cloro y el pH. Por lo que se debe ajustar estos parámetros a sus niveles óptimos antes de su utilización. Como regla general se debe dejar actuar durante un mínimo de 12 horas (48 horas es lo óptimo) para lo que se puede aprovechar la noche. Pasado este lapso, se debe pasar el barrefondo para remover el sedimento formado por la clarificación del agua. 

Correctores de pH

Son formulados para subir o bajar el nivel de pH del agua de la pileta.

Reactivos para medición de parámetros

Útiles a la hora de tener que ajustar parámetros principales como niveles de cloro en agua, nivel de pH, alcalinidad, etc.

Cepillado 
Se utilizan cepillos especiales que no dañan las paredes y pisos y, al mismo tiempo, consiguen desprender las partículas contaminantes de manera fácil y eficaz. Generalmente tienen forma curva para poder adaptarse a las esquinas y encuentros de pisos y paredes.

El cepillado debe realizarse de manera habitual para evitar que las partículas se adhieran más fuertemente a las superficies de la pileta. De esta manera el cepillado puede ser suave y para nada trabajoso.

Aspirado de lecho o Piso 
El aspirado del piso de la pileta se hace por medio de un elemento clave en el mantenimiento de piletas, que es el barrefondo o limpiafondo. Esto viene a ser una suerte de aspiradora que por medio de un mango largo de aluminio es pasada por toda la superficie aspirando de esta manera la suciedad y las partículas floculadas en el fondo.

Actualmente existen opciones más tecnológicas, como sería el robot limpiafondos que hace el trabajo por sí solo y de manera automática.

Pintado 
El pintado es aplicable principalmente a las piletas cuya superficie no ha sido revestida con venecitas u otro tipo de cerámico.

Limpieza 
Muchas veces también hay que limpiar bordes u otras superficies.

Piscinas del mar 
Las piscinas con agua de mar también es una opción cuando se vive en la playa, así no tiene la necesidad de los químicos.